Arntzenius (geslacht), een Duits-Nederlands patriciërsgeslacht
 Joannis Arntzenius (1702–1759), Nederlands hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Franeker
 Otto Arntzenius (1703–1763), Nederlands letterkundige, rector van de Latijnse school in Amsterdam, broer van Joannis Arntzenius
 Henricus Johannes Arntzenius ook wel Hendrik Johan Arntzenius (1734–1797), Nederlands rechtshistoricus, rector magnificus van de Universiteit van Utrecht, zoon van Joannis Arntzenius
 Hermann Arntzenius (1765–1842), Nederlands rechtsgeleerde en hoogleraar te Utrecht, zoon van Henricus Johannes
 Johan Otto Arntzenius (1770–1825), Nederlands jurist en hoogleraar te Harderwijk, zoon van Henricus Johannes
 Robert Hendrik Arntzenius (1777–1823), Nederlands jurist en politicus, kleinzoon van Otto Arntzenius
 Diederik Johannes Agathus Arntzenius (1806–1848), Nederlands geneesheer en wetenschapper
 Floris Arntzenius (1864–1925), Nederlands kunstschilder
 Paul Arntzenius (1883–1965), Nederlands kunstschilder
 Louis Marie George Arntzenius (1898–1964), Nederlands dirigent en muziekcriticus
 Yvonne Georgi-Arntzenius (1903–1975), Duitse danseres en choreografe